Осада Бадахоса:
 Осада Бадахоса (1705)
 Первая осада Бадахоса (1811)
 Вторая осада Бадахоса (1811)
 Осада Бадахоса (1812)